Toponímia:
 Cal Guàrdia, diversos indrets
 Puig de la Guàrdia, diversos indrets
 Turó de la Guàrdia, diversos indrets
 Tossal de la Guàrdia, diversos indrets
 Serra de la Guàrdia, diversos indrets
 Estació de Guàrdia de Tremp, estació de ferrocarril a la població de Guàrdia de Noguera (Castell de Mur, Pallars Jussà)
 Entitats de població:
 Guàrdia de Noguera, vila que fa de cap del municipi de Castell de Mur, del Pallars Jussà
 Guàrdia de Tremp (antic municipi), antic municipi del Pallars Jussà, desaparegut el 1972
 La Guàrdia (Subirats), entitat de població del municipi de Subirats (Alt Penedès)
 La Guàrdia (Tornabous), entitat de població de Tornabous (l'Urgell)
 La Guàrdia Lada, població integrada a Montoliu de Segarra (la Segarra)
 La Guàrdia d'Ares, entitat municipal descentralitzada del municipi de les Valls d'Aguilar
 La Guàrdia dels Prats, nucli de població del municipi de Montblanc (la Conca de Barberà)
 La Guàrdia de Sagàs, entitat de població de Sagàs
 La Guàrdia (Terrades), entitat de població
 La Guàrdia (Tornabous), entitat de població de Tornabous (l'Urgell)
 La Guàrdia Lada, població integrada a Montoliu de Segarra (la Segarra)
 Urbanització la Guàrdia, centre turístic de vacances i caps de setmana, al voltant del mas de la Guàrdia 
 Orografia:
 La Guàrdia (la Baronia de Rialb), muntanya de la Baronia de Rialb (la Noguera) 
 La Guàrdia (Navès), muntanya de Navès (Solsonès)
 La Guàrdia (cim de Subirats), muntanya de Subirats (l'Alt Penedès)
 Roc de la Guàrdia (Balenyà), turó d'Hostalets de Balenyà (Osona)
 Pujol de la Guàrdia, muntanya entre els municipis de la Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí
 Cossos de seguretat i defensa:
 Guàrdia varega, guàrdia personal dels emperadors romans d'Orient, de procedència nòrdica durant els segles X i XI
 Guàrdia Pretoriana, cos militar que servia d'escorta i protecció als emperadors romans
 Guàrdia suïssa, cos militar encarregat de la seguretat de la Ciutat del Vaticà
 Guàrdia d'Assalt, cos especialitzat del Cuerpo de Seguridad y Asalto, antecedent de les actuals unitats antiavalots
 Guàrdia Civil, institut armat fundat el 1844 pel Duc d'Ahumada, durant el regnat d'Isabel II
 Guàrdia de Ferro, moviment d'extrema dreta romanès que va existir a la primera meitat del segle XX 
 Guàrdia Urbana, policia local, policia municipal o guàrdia urbana és el col·lectiu policial d'àmbit i arrels locals a l'Estat espanyol 
 Guàrdia blanca, braç militar del Moviment Blanc durant la Revolució Russa
 Guàrdia Voluntària Sèrbia, unitat paramilitar activa durant la Guerra dels Balcans
 Guàrdia Nacional Padana, organització depenent de la Lliga Nord a Itàlia
 Jove Guàrdia Roja, secció juvenil del Partit del Treball de Catalunya, organització comunista d'orientació maoista
 Cossos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica o Guàrdia Revolucionària, organització militar de l'Iran creada després de la revolució islàmica 
 Guàrdia Nacional de Tunísia, organització paramilitar de Tunísia creada el 1956
 Biografies:
 Francesc Guàrdia i Vial (Barcelona, 1880 - 1940), arquitecte modernista barceloní
 Gabriel Guàrdia (Manresa,  - segle XVI), pintor català
 Genís Guàrdia i Roca (Montornès del Vallès, 1865 – Vallromanes, 1935), primer alcalde de Vallromanes
 Joan Guàrdia Olmos
 Josep Delfí Guàrdia i Canela (Balaguer, 1945), advocat i jurista català 
 Josep Miquel Guàrdia Bagur (1830, Alaior - 1887), escriptor i metge menorquí naturalitzat francès
 Ponç de la Guàrdia (1154 - 1188), cavaller del llinatge de Saguàrdia, senyors d'un castell prop de Ripoll